Nordwind Airlines (; юридическое название — ООО «Северный ветер») — российская авиакомпания, образованная в 2008 году. Наряду с Pegas Fly (Икар) является стратегическим партнёром туроператора «Пегас Туристик». Базируется в московском аэропорту Шереметьево.

Nordwind Airlines ежегодно входит в десятку крупнейших авиакомпаний страны по количеству перевезенных пассажиров. С 7 марта 2022 года приостанавливает все международные рейсы. Вскоре они возобновились.

История 

Компания Nordwind Airlines начинала свою операционную деятельность в 2008 году. Её флот насчитывал три самолёта, на которых выполнялись полёты по шести направлениям. К 2009 году флот насчитывал семь самолётов, что позволило открыть несколько новых направлений.

В 2012 году авиакомпания пополнила свой парк еще восемнадцатью воздушными судами.

К 2014 году парк воздушных судов вырос до двадцати единиц и было перевезено 4,4 миллиона пассажиров.

С 2016 года, помимо чартерных полётов, авиакомпания выполняет регулярные грузопассажирские перевозки в города Российской Федерации и ближнего зарубежья.

В начале 2017 года авиакомпания Nordwind Airlines объявила об увеличении воздушного флота для расширения присутствия на внутреннем рынке воздушных перевозок, а также проведении ребрендинга.

C 25 марта 2019 года Росавиация внесла существенные правки в деятельность авиакомпании — Nordwind запретили осуществлять полеты на расстояние, которое превышает 1 час полета от запасных аэродромов. Эта мера была связана с недостаточной технической подготовкой пилотов и отсутствием необходимого количества сотрудников в компании в принципе.

15 ноября 2022 года авиакомпания и Международный аэропорт «Казань» подписали соглашение о размещении трёх своих самолётов в в ближайший год. Таким образом, аэропорт заработает в режиме хаба уже с лета 2023 года, однако фактически он заработает в данном режиме уже с зимы с 2022 на 2023 год.

Деятельность 
 чартерные пассажирские рейсы из Москвы и других городов России в курортные города Африки и Ближнего Востока, Азии, Европы, Северной и Центральной Америки;
 регулярные грузопассажирские перевозки из Москвы в города России и СНГ;
 выполнение рейсов по обслуживанию миссии ООН;
 сублизинг своих воздушных судов другим международным авиакомпаниям, нуждающимся в дополнительной мощности.

Маршрутная сеть 
На 2021 год маршрутная сеть авиакомпании включает более 200 направлений. Обширная программа чартерных рейсов выполняется совместно с туристической компанией Pegas Touristik.

Флот 
По состоянию на  январь 2022 года размер флота ООО «Северный Ветер» составляет 44 самолёта. Средний возраст самолетов на январь 2023 года составляет 14 лет.

Статистика 
Количество перевезённых пассажиров и пассажирооборот по данным Росавиации.

Происшествия и инциденты 
 29 апреля 2013 года произошёл инцидент с самолётом Airbus A320, выполнявшим рейс Шарм-эш-Шейх — Казань. Во время следования в воздушном пространстве Сирии экипаж заметил на высоте 29 тысяч футов предположительно взрывы выпущенных с земли двух ракет и в целях предосторожности сменил высоту с 34 до 36 тысяч футов. По итогам инцидента, на следующий день Росавиация запретила всем российским гражданским самолётам полёты над территорией Сирии до окончания там гражданской войны.
 1 декабря 2013 года рейс Санкт-Петербург — Гоа совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево из-за «частичной разгерметизации кабины пилотов».
 19 июля 2019 года рейс Москва — Ереван. После взлёта началось частичное задымление в самолёте. Командир судна прервал взлёт и начал эвакуацию. В ходе эвакуации по надувным трапам пострадали пять человек, из них двое с лёгкими травмами попали в больницу.
 10 января 2020 года при выполнении рейса без пассажиров N4 1801 Москва — Анталья при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением лайнера Airbus A321-200 с номером VQ-BRS. После посадки обнаружены повреждения элементов передней стойки шасси. Списан.
 11 декабря 2021 года после взлёта у самолёта Boeing 737-800, выполнявшего рейс N4-161 по маршруту Москва-Краснодар, произошла разгерметизация кабины с последующим выпадением кислородных масок. Лайнер вернулся в аэропорт вылета.

Примечания

Ссылки 
 Официальный аккаунт в Instagram
 Официальный аккаунт Вконтакте
 Официальный аккаунт в Facebook
 Официальный аккаунт в Twitter
 Официальный Telegram Bot
 Официальный Telegram канал

Авиакомпании России
Авиакомпании по алфавиту
Авиакомпании, основанные в 2008 году
Транспорт Москвы